Singer Sowing Machine är ett musikalbum från 1997 av och med Gilbert O'Sullivan.

Låtlista 

 Heaven's Above	
 In Bed By Ten	
 Sex Appeal	
 You Better Believe It	
 Please Don't Let My Weakness Show	
 I'll Be The Lonely One	
 Con-Lab-Lib	
 Doesn't It Make You Sick (Mortar And Brick)	
 Not So Great Britain	
 I Don't Care	
 I'm About	
 Break A Leg	
 Say Ireland	
 An End...

Källor 
Singer Sowing Machine på Discogs

Album av Gilbert O'Sullivan
Musikalbum 1997